Big Brushy Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Brushy Mountain (New Mexico)
 Big Brushy Mountain (Tennessee)